«Я — Сэм» () — драма 2001 года режиссёра , рассказывающая об умственно отсталом отце, борющемся за сохранение прав родителя.

Сюжет 
Фильм начинается в кафе «Старбакс», где работает главный герой Сэм Доусон, страдающий задержкой психического развития. Менеджер сообщает ему о звонке, и Сэм убегает в больницу, чтобы присутствовать при родах Бэкки, его подруги. Когда медсестра спрашивает об имени новорожденной, Сэм начинает напевать песню «Lucy in the Sky with Diamonds» группы «Битлз» и придумывает имя для дочери — Люси Даймонд Доусон. При выходе из больницы Бэкки просит Сэма задержать уходящий автобус, а сама в это время сбегает. Таким образом, ему приходится в одиночку растить маленькую Люси. Порой ему в этом помогает соседка Энни и друзья. Сэм обожает дочь и старается дать ей всё лучшее, на что он способен. Девочка хорошо учится, и в какой-то момент начинает превосходить отца по интеллекту.

На седьмой день рождения к Люси приходит Маргарет Кэлгроув из отдела по делам семьи и ребёнка и невольно становится свидетельницей ссоры, в которой один из одноклассников Люси рассказывает, что та говорит всем в школе, что Сэм её удочерил. Суд отправляет Люси в приют до рассмотрения дела. Чтобы отстоять свои родительские права, Сэм находит юридическую контору в «Жёлтых страницах», посещает адвоката Риту Уильямс несколько раз и, чтобы прервать слухи среди коллег, она объявляет, что станет его pro bono (т. е., благотворительным) адвокатом.

Сэм и Рита проигрывают суд, и Люси отдают на опеку в приёмную семью. Сэм переезжает в дом по соседству к ним и устраивается работать в ближайший ресторан «Пицца Хат». Приёмная мать Рэнди поражается любовью Сэма к дочери и обещает быть на его стороне на повторном заседании суда.

В ролях

Награды и номинации

Награды 
 2002 — премия Naguib Mahfouz Award Каирского кинофестиваля за лучшую первую или вторую работу (Джесси Нельсон)
 2002 — две премии «Молодой актёр»: лучшая семейная драма, лучшая юная актриса не старше десяти лет (Дакота Фэннинг)
 2002 — премия «Выбор критиков» лучшему юному актёру или актрисе (Дакота Фэннинг)
 2002 — специальная премия «Спутник» (Дакота Фэннинг)

Номинации 
 2002 — номинация на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль (Шон Пенн)
 2002 — номинация на премию «Выбор критиков» за лучшую мужскую роль (Шон Пенн, 2-е место)
 2002 — номинация на премию «Спутник» за лучшую мужскую роль — драма (Шон Пенн)
 2002 — две номинации на премию Гильдии киноактёров США: лучшая мужская роль (Шон Пенн), лучшая женская роль второго плана (Дакота Фэннинг)
 2002 — номинация на премию «Золотая пирамида» Каирского кинофестиваля (Джесси Нельсон)
 2003 — номинация на премию Японской киноакадемии за лучший зарубежный фильм
 2003 — номинация на премию «Грэмми» за лучший компилированный саундтрек

Интересные факты 
 В фильме приняли участие три человека с задержкой психического развития, играя самих себя: Эндри Стэнли, Джо Розенберг и Брайан Бьялик. Они являются членами организации, именующейся L.A. GOAL (Лос-Анджелесская ЦЕЛЬ), которая работает с задерживающимися в развитии людьми.

Ссылки 

 
  

Фильмы-драмы США
Фильмы об усыновлении
Фильмы New Line Cinema